Mende est une commune française, chef-lieu du département de la Lozère.
 Le diocèse de Mende a pour siège épiscopal la basilique-cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Privat de Mende.
 Mende, une commune hongroise du comitat de Pest.

Personnalités
 Erich Mende (1916-1998), homme politique allemand.
 Hans-Jürgen Mende (1945-2018), historien allemand.
 Herbert Mende (1939-1968), citoyen est-allemand et victime du Mur de Berlin.
 Johann Friedrich Mende (1743-1798), constructeur de machines d'exploitation minière
 Lambert Mende Omalanga (1953-), homme politique du Congo démocratique. 
 Mende Nazer (1986-), écrivaine soudanaise

Hydrographie
 Le ruisseau de Mende est un ruisseau français qui coule en Auvergne. C'est un affluent de la Dore

Voir aussi 
 Mendé
 Mendè, ancienne cité de Chalcidique.

Homonymie de patronyme